8634 Нойбауер (8634 Neubauer) — астероїд головного поясу.
 Ернст-Рудольф Нойбауер (Neubauer Ernst Rudolf; 14.04.1822–04.05.1890) — австрійський письменник, педагог, журналіст і громадський діяч.
 Зденєк Нойбауер (чеськ. Zdeněk Neubauer; *30 травня 1942, Брно) — чеський вчений, філософ та біолог.